Новоселівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Новоселівська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Новоселівська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Новоселівська волость — Валківського повіту Харківської губернії.